Yves-Marie Laulan (1934), banquier et économiste français ;
 Anne-Marie Laulan, sociologue française.

Voir aussi